Bekkers ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Bekkers (* 1980), niederländischer Taekwondoin

Siehe auch:
 Bekker